En la mitología griega, Hermo puede referirse a:

Hermo, dios del río Hermo (actual Gediz), localizado en la región egea del Lidia (actual Turquía). Como la mayoría de dioses -río era hijo de Océano 
Hermo, uno de los hijos de Egipto con la náyade Caliadne. Se casó (y fue muerto por) Cleopatra, hija de Dánao y de la náyade Polixo.
Hermo, noble de Atenas, compañero de Teseo. Cuando Teseo fundó la ciudad de Pitópolis dejó allí a Hermo. Había un lugar llamado incorrectamente Casa de Hermes en la ciudad, la cual previamente fue consagrada a Hermo.

Referencias